Та́йрел Джеймс «Тай» Гри́ффит (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2013).
 : серебро ().
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Profile:British Columbia | Tankard Times - 2016 Tim Hortons Brier - Monday, March 7, 2016 (page 8)
 Griffith excited for first Brier experience - Kelowna News, Feb 21, 2012

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады